García Íñiguez, koning van Navarra (851/2-870)
 Garcia I van Leon, koning van Leon (910-914)
 Garcia I van Galicië, koning van Galicië (1065-1071)